

Cinema 
The Contender – film del 1944 diretto da Sam Newfield
The Contender – film del 2000 diretto da Rod Lurie

Televisione 
The Contender – programma televisivo di genere reality show, incentrato sul pugilato ed altri stili di lotta. Questo progetto comprende anche:
The Contender 2
The Contender Challenge: UK vs. USA
The Contender 3
The Contender Asia
The Contender 4
The Contender Australia

Libri 
The Contender – romanzo di debutto di Robert Lipsyte

Veicoli 
Contender – barca a vela